Da Buzz е шведска евроденс/поп формация, чийто членове са текстописците/продуценти Пер Лиден и Пиер Шмид и вокалистката Аника Тьорнквист. Всички те са от Карлстад.

Групата се радва на завиден успех в Швеция, където е една от най-популярните денс формации. Da Buzz е създадена през 1999 година и за последните десет години имат издадени шест студийни албума и 18 сингъла. В родината си триото имат два номер едно хита, през 2003 песента „Alive“ и през 2006 сингълът „Last Goodbye“. През 2003 участват в нациолния фестивал Melodifestivalen, на който се определя кой ще представя Швеция на европейския музикален конкурс Евровизия.

Дискография

Албуми

Сингли

Външни препратки 
 Официална страница
 Da Buzz в Last.fm

Шведски евроденс групи
Основани в Швеция през 1999 година